Пелехатий Віктор Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Пелехатий В'ячеслав Максимович (1974—2014) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пелехатий Кузьма Миколайович (1886—1952) — відомий галицький письменник-комуніст, Депутат ВР УРСР 3-го скликання, голова Львівського облвиконкому.
 Пелехатий Дем'ян Кузьмич (1 липня 1926 — † ?) — український диригент, педагог, 1972 — народний артист УРСР.

Українські прізвища